

Miejscowości i ich części w Polsce
 Czartoria – dawna osada włączona do Chwaliszewa, a następnie wraz z nim do Poznania
 Czartoria – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn 
 Czartoria – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo

Miejscowość na Ukrainie
Czartoryja (XIX), Czartorya (1910), Czartorja (1939)
 Czartoria (obwód lwowski)
 Czortoryja (obwód czerniowiecki), rejon kocmański
 Czartoryja Stara, rejon lubarski
 Myrolubiwka (rejon tarnopolski) - dawniej Czartoryja (XIX), Czartorya (1910), Czartorja (1939).
 Nowa Czartoria

Przypisy